Ayesha – traslitterazione alternativa di ʿĀʾisha, sposa di Maometto
 Ayesha – variante del nome proprio di persona femminile Aisha
 Ayesha – personaggio dei fumetti Marvel Comics e del Marvel Cinematic Universe
 Ayesha – woreda dell'Etiopia
 Ayesha – genere di insetti della famiglia Cicadidae
 Ayesha – dipinto di Valentine Cameron Prinsep
 Il ritorno di Ayesha (Ayesha) – romanzo di H. Rider Haggard

Pagine correlate
 Aisha (disambigua)